Список дипломатических миссий Саудовской Аравии — департамент иностранных дел Саудовской Аравии, был образован наследным принцем Фейсалом в 1926 году. В 1930 году он был преобразован в министерство, в котором первоначально было лишь 15 служащих, страна в это время не имела ни одного зарубежного представительства. В 1936 году Саудовская Аравия имела 5 зарубежных миссий — в Лондоне, Каире, Багдаде, Дамаске и Женеве, в 1951 году их насчитывалось уже 16. В настоящее время Саудовская Аравия располагает обширной сетью посольств на всех 5 континентах.

Европа 
  Албания, Тирана (посольство)
 , Вена (посольство)
  Азербайджан, Баку (посольство)
 , Брюссель (посольство)
  Босния и Герцеговина, Сараево (посольство)
  Чехия, Прага (посольство)
  Дания, Копенгаген (посольство)
 , Лондон (посольство)
 , Берлин (посольство)
  Венгрия, Будапешт (посольство)
 , Афины (посольство)
 , Дублин (посольство)
 , Мадрид (посольство)
 Малага (консульство)
 , Рим (посольство)
 , Гаага (посольство)
  Норвегия, Осло (посольство)
 , Варшава (посольство)
 , Лиссабон (посольство)
 , Москва (посольство)
 , Бухарест (посольство)
 , Киев (посольство)
 , Париж (посольство)
  Швейцария, Берн (посольство)
 , Стокгольм (посольство)

Азия 
 , Кабул (посольство)
 , Дакка (посольство)
  Бруней, Бандар-Сери-Бегаван (посольство)
 , Нью-Дели (посольство)
 Мумбай (генеральное консульство)
 , Джакарта (посольство)
 , Алматы (посольство)
 , Пекин (посольство)
 Гонконг (генеральное консульство)
  Тайвань, Тайбэй (торговая миссия)
 , Сеул (посольство)
 , Куала-Лумпур (посольство)
 , Исламабад (посольство)
 Карачи (генеральное консульство)
 , Сингапур (посольство)
 , Бангкок (посольство)
 , Ашхабад (посольство)
 , Ташкент (посольство)
 , Манила (посольство)
 , Коломбо (посольство)
 , Токио (посольство)
 Осака (генеральное консульство)

Средний Восток 
 , Манама (посольство)
 , Амман (посольство)
 , Багдад (посольство)

 , Сана (посольство)
 , Доха (посольство)
 , Эль-Кувейт (посольство)
 , Бейрут (посольство)
 , Маскат (посольство)
  ОАЭ, Абу-Даби (посольство)
 Дубай (генеральное консульство)
 , Дамаск (посольство)
 , Анкара (посольство)
 Стамбул (генеральное консульство)

Америка 
 , Буэнос-Айрес (посольство)
 , Бразилиа (посольство)
  Венесуэла, Каракас (посольство)
 , Оттава (посольство)
  Куба, Гавана (посольство)
 , Мехико (посольство)
 , Вашингтон (посольство)
 Нью-Йорк (генеральное консульство)
 Хьюстон (генеральное консульство)
 Лос-Анджелес (генеральное консульство)

Африка 
 , Алжир (посольство)
  Буркина-Фасо, Уагадугу (посольство)
 , Каир (посольство)
 Александрия (генеральное консульство)
  Эритрея, Асмара (посольство)
  Эфиопия, Аддис-Абеба (посольство)
  Габон, Либревиль (посольство)
  Гана, Аккра (посольство)
  Гвинея, Конакри (посольство)
 , Триполи (посольство)
 , Нуакшот (посольство)
 , Рабат (посольство)
  Кения, Найроби (посольство)
  Уганда, Кампала (посольство)
  Замбия, Лусака (посольство)
  Мали, Бамако (посольство)
  Камерун, Яунде (посольство)
  Чад, Нджамена (посольство)
  Кот-д’Ивуар, Абиджан (посольство)
  Джибути, Джибути (посольство)
  Нигер, Ниамей (посольство)
 , Абуджа (посольство)
 , Дакар (посольство)
 , Хартум (посольство)
 , Дар-эс-Салам (посольство)
 , Тунис (посольство)
 , Претория (посольство)

Океания 
 , Канберра (посольство)
  Новая Зеландия, Окленд (генеральное консульство)

Международные организации 
 Брюссель (представительство при ООН)
 Женева (постоянное представительство при ООН и других международных организациях)
 Каир (постоянное представительство при ЛАГ)
 Нью-Йорк (постоянное представительство при ООН)
 Париж (постоянное представительство при UNESCO)
 Вена (постоянное представительство при ОПЕК)

Внешняя политика Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
Списки:Саудовская Аравия